Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club KRC Genk hebben getraind vanaf 1988 tot op heden.

Genk, Lijst van trainers van KRC
Trainers
Trainers
Trainers